FuturVirtus – Denominazione del Progresso Castel Maggiore nella stagione 2003-2004
FuturVirtus – Denominazione della Virtus Pallacanestro Bologna (femminile)
 FuturVirtus – Denominazione del settore minibasket della Virtus Pallacanestro Bologna